uzda – ogłowie (konia)
 Uzda – miasto w obwodzie mińskim Białorusi